Натуральне число 620
 620 рік до нашої ери
 620 рік нашої ери